Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Brissac » :
 Infanterie 
 le régiment de Brissac (1562-1563)
 le régiment de Brissac (1567-1569)
 le régiment de Brissac (1569-1585),  renommé le  «  »

 Cavalerie 
 le régiment de Brissac cavalerie (1698-1704), renommé en 1803  « 5e régiment de cuirassiers »
 le régiment de Brissac cavalerie (1719-1727);
 le régiment de Brissac cavalerie (1734-1743),  renommé en 1791 « 19e régiment de cavalerie »

Homonymie d'unités militaires